Серия B 1952/1953 () — 21-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 1952 года и закончился 31 мая 1953 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1952/53 на legaserieb.it
 Серия B 1952/53 на rsssf.com

1952/1953
Футбол в Италии в 1952 году
Футбол в Италии в 1953 году